Prospect Point kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Prospect Point (udde i Antarktis),

Kanada 

 Prospect Point, British Columbia, udde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar

Robotskapade Kanadaförgreningar